Фарго има више значења:
 Фарго
 Фарго (Џорџија)
 Фарго (Арканзас)
 Фарго (Оклахома)
 Фарго (филм)
 Фарго (ТВ серија)